Alekszandr Vlagyimirovics Tretyjakov (1972) világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes orosz birkózó
Alekszandr Vlagyimirovics Tretyjakov (1985) olimpiai és Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes orosz szkeletonos